Panamerikamesterskabet i håndbold for mænd (på spansk ofte omtalt som PanAmericano) er det kontinentale mesterskab i håndbold for herrelandshold i Panamerika. Mesterskabet arrangeres af PATHF og er afviklet siden 1980. Siden 1994 er det afviklet hvert andet år.

I 1980 og 1983 fungerede mesterskabet tillige som OL-kvalifikation, mens de øvrige mesterskaber har været den panamerikanske kvalifikation til VM i håndbold.

I 2018 blev turneringen erstattet med Syd- og Mellemamerikamesterskabet samt Nordamerika og Caribien-mesterskab.

Mesterskaber og medaljevindere

Placeringer 

17 hold har gennem tiden deltaget i slutrunderne om mesterskabet, og holdenes placeringer er sammenfattet i nedenstående tabel.

Se også 
 Panamerican Team Handball Federation (PATHF)
 Panamerikamesterskabet i håndbold (kvinder)
 VM i håndbold (kvinder) 
 VM i håndbold (mænd)

Kilder / eksterne henvisninger 
 PATHF - Competiciones Panamericanas Adulto Masculino | Men’s Senior Panamerican Competitions  
 Sports123.com – Handball – Men: Pan American Championships 
 World Handball Archive – Men Handball America Championships index 

 
Etableret i 1980